Ujków Nowy
 Ujków Nowy Kolonia
 Ujków Stary